AIMS est un sigle pouvant signifier :
 African Institute for Mathematical Sciences (en français, Institut africain des sciences mathématiques), un institut d'Afrique du Sud ;
 Agricultural Information Management Standards, le portail de la FAO sur les normes de la gestion d'information agricole ;
 , un centre de recherche indien ;
 , un centre de recherche australien ;
 , un spectacle de voitures australien.

AIMS est une abréviation pouvant signifier :
 Association of International Marathons and Distance Races, un organe de contrôle des courses à pied sur route.